Popović je lahko:
 Popović (priimek)
 Popović Brdo (Hrvaška)
 Popović, Rača (Srbija)
 Popović, Sopot (Srbija)